Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

34501–34600. • 34601–34700. • 34701–34800. • 34801–34900. • 34901–35000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája